Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1968 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером Исером Куперманом (СССР) и победителем турнира претендентов 1966 года международным гроссмейстером Андрисом Андрейко (СССР). Проходил с 1 по 28 января 1968 года в Тбилиси (СССР). Матч игрался на большинство из двадцати партий. Со счётом 22-18 победил Исер Куперман, завоевавший титул чемпиона мира в шестой раз.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB

Примечания 

1968 год в шашках
1968 год в Грузии
Шашки в СССР
Январь 1968 года
Чемпионаты мира по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Шашки
Международные соревнования по шашкам в Грузии
Чемпионаты мира в Грузии